Плазмодиофоровые () — отряд протистов из класса Phytomyxea. Представители развиваются внутри клеток различных высших растений, вызывая их увеличение в размере. Представители рода Spongospora паразитируют на картофеле, а виды Plasmodiophora — на капусте (кила), Polymyxa betae — на свёкле.

Таксономия 
Плазмодиофоровые образуют плазмодии, поэтому ранее их причисляли к слизевикам. Однако генетические исследования показали, что плазмодиофоровые должны входить в обширную и разнообразную группу протистов, носящую название Cercozoa.

Семейства

Роды

Литература 
 A. Bresinsky, Ch. Körner, J. W. Kadereit, G. Neuhaus, U. Sonnewald: Strasburger — Lehrbuch der Botanik. 36. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2008, S. 645. ISBN 978-3-8274-1455-7

Ссылки
 

 
Отряды и порядки протистов